Austria:
 Bisamberg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Korneuburg
 Bisamberg – maszt nadawczy
 Bisamberg – szczyt